John Adams kan henvise til:

Personer 
 John Adams – USA's anden præsident i perioden 1797-1801.
 John Adams (komponist) – amerikansk komponist.
 John Adams (mytterist) – en af mytteristerne på Bounty
 John Adams Dix – en amerikansk politiker fra New York.
 John Quincy Adams – USA's sjette præsident i perioden 1825-1829

Se også 
 John Adams (bog) – biografi om den anden amerikanske præsident fra 2001 af David McCullough
 John Adams (tv-serie) – miniserie fra 2008, baseret på McCulloughs bog